Who Says, single chanté et écrit par le groupe américain Selena Gomez and the Scene sorti le  ;
 Who Says,  de John Mayer sorti le  .

Voir aussi 
 Who Says I Can't Ride a Rainbow?, film américain d'Edward Andrew Mann sorti le